Schlikker ist der Familienname folgender Personen:

 Edo Floris Schlikker (1839–1926), deutscher Textilindustrieller und Bankier, siehe Villa Schlikker (Osnabrück) #Bauherr Edo Floris Schlikker
 Gerhardus Schlikker (1805–1898), deutscher Textilindustrieller und Bankier
 Roos Schlikker (* 1975), niederländische Journalistin und Autorin

Siehe auch:
 Villa Schlikker, Begriffsklärung
 Die Schlikkerfrauen, Fernsehkomödie 2014